Ahmadzai ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Schah Ahmadzai (1944–2021), afghanischer Politiker
 Shahpur Ahmadzai (1925–1978), afghanischer General
 Neymatuallah Ahmadzai afghanischer General